Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015 года во II дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 13 по 19 апреля 2015 года в Рейкьявике (Исландия) и Кейптауне (ЮАР). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2016 года. Этой командой стала сборная Румынии. Команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. Этой командой стала сборная Австралии. По итогам турнира в группе B команда, занявшая первое место, перешла в группу А (сборная Китая), а команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2016 года. Этой командой стала сборная ЮАР.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, по две из Азии и Океании, по одной из Северной Америки и Африки. Сборная Болгарии пришла из третьего дивизиона, а Сборная Румынии опустилась из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2015 года. 
В каждой из групп работало по 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2015 года

Главные судьи
  Рой Стиан Хансен
  Ведран Крчелич
  Павел Мешинский
  Лиам Сьюэлл

Линейные судьи
  Максим Богданов
  Томас Кайо
  Хавар Даль
  Синдри Гуннарссон
  Орри Сигмарссон
  Мийкд Джонстоун
  Марко Сакович

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2015 года

Главные судьи
  Томаш Оролин
  Макс Ребескин
  Алексей Рощин
  Андрей Симанков

Линейные судьи
  Джонатан Марк Бёргер
  Кристофер Хуртик
  Бенас Якшис
  Витаутас Лукошявичюс
  Марко Мори
  Пак Чунсу
  Марк-Анри Прогин

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+0).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Артур Легран
 Защитник:  Аттила Гога
 Нападающий:  Бьорн Сигурдарссон

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Адам Герич
  Брайан Колодзейчик
  Пабло Пуюэло
  Биркир Арнасон
  Роберто Глига
  Марко Сретович

Группа В

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Димитар Димитров
 Защитник:  Даниэль Спивак
 Нападающий:  Гектор Маджул

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Николай Божанов
  Ку Йидон
  Илья Спектор
  Гектор Маджул
  Николас Хендерсон
  Утман Самаай

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2015 года
Хоккей
Хоккей
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Хоккей
Хоккей